I ett eventuellt tredje set avgörs matchen i sedvanligt tiebreak efter 12–12 i game. Vinner gör den som först når 7 poäng med två poängs marginal.

Seedning 

  Ashleigh Barty (fjärde omgången)
  Naomi Osaka (första omgången)
  Karolína Plíšková (fjärde omgången)
  Kiki Bertens (tredje omgången)
  Angelique Kerber (andra omgången)
  Petra Kvitová (fjärde omgången)
  Simona Halep (segrare)
  Elina Svitolina (semifinaler)
  Sloane Stephens (tredje omgången)
  Aryna Sabalenka (första omgången)
  Serena Williams (final)
  Anastasija Sevastova (andra omgången)
  Belinda Bencic (tredje omgången)
  Caroline Wozniacki (tredje omgången)
  Wang Qiang (tredje omgången)
  Markéta Vondroušová (första omgången)
  Madison Keys (andra omgången)
  Julia Görges (tredje omgången)
  Johanna Konta (kvartsfinaler)
  Anett Kontaveit (tredje omgången)
  Elise Mertens (fjärde omgången)
  Donna Vekić (första omgången)
  Caroline Garcia (första omgången)
  Petra Martić (fjärde omgången)
  Amanda Anisimova (andra omgången)
  Garbiñe Muguruza (första omgången)
  Sofia Kenin (andra omgången)
  Hsieh Su-wei (tredje omgången)
  Daria Kasatkina (första omgången)
  Carla Suárez Navarro (fjärde omgången)
  Maria Sakkari (tredje omgången)
  Lesia Tsurenko (första omgången)

Matcher

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Referenser 
 Matcher och resultat

Wimbledonmästerskapen 2019